Râul Prisaca se poate referi la:

 Prisaca - afluent al râului Bârlad
 Prisaca - afluent al râului Horoghiuca